Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2006 – piąte mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 27 maja – 16 lipca 2006 roku w formie siedmiu turniejów – sześciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Moskwie.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie sześciu turniejów eliminacyjnych – w Polsce, Chorwacji, Francji, Węgrzech, Hiszpanii i Gruzji. Każdy z zespołów miał uczestniczyć w dwóch turniejach eliminacyjnych, za zajęte w nich miejsca otrzymując punkty do klasyfikacji generalnej. Dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 15–16 lipca 2006 roku w Moskwie. Tytuł mistrza Europy obroniła Portugalia.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

 
2006 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie